Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2001 des Internationaux de France de tennis qui s'est tenue du 28 mai au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les Indiens Mahesh Bhupathi et Leander Paes. Il s'agit du  de Grand Chelem des deux hommes après Roland-Garros et Wimbledon en 1999.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
 Site officiel

Navigation 

Double messieurs des Internationaux de France
Internationaux de France Double messieurs
Tennis en France en 2001
Tennis en mai 2001
Tennis en juin 2001